National Hockey League 1987/1988 var den 71:a säsongen av NHL. Efter att 21 lag spelat 80 matcher i grundserien vann Edmonton Oilers sin fjärde Stanley Cup på fem år efter att ha besegrat Boston Bruins med 4-0 i matcher i finalen. Slutspelet började den 6 april 1988.

Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins, vann poängligan på 168 poäng (70 mål + 98 assist) och blev den förste spelaren att vinna poängligan efter att Wayne Gretzky dominerat och vunnit den under sju raka säsonger.

Några kända debutanter:
 Tommy Albelin, Quebec Nordiques
 Sean Burke, New Jersey Devils
 Adam Graves, Detoit Red Wings
 Calle Johansson, Buffalo Sabres
 Brian Leetch, New York Rangers
 Mathieu Schneider, Montreal Canadiens
 Brendan Shanahan, New Jersey Devils
 Kevin Stevens, Pittsburgh Penguins
 Pierre Turgeon, Buffalo Sabres

Notiser
En ny utmärkelse instiftades, King Clancy Memorial Trophy som skulle ges till den spelare som visat bäst ledaregenskaper på och utanför isen och som gjort märkbara humanitära insatser i samhället. Priset var en hyllning till Francis M. "King" Clancy som avled efter komplikationer efter en operation säsongen innan.
Mario Lemieux bröt Wayne Gretzkys åtta säsonger långa svit genom att vinna Hart Memorial Trophy som ligans mest värdefulla spelare. Gretzky hade missat stora delar av säsongen på grund av skada.

Grundserien 1987/1988

Prince of Wales Conference

Clarence Campbell Conference

Poängligan i grundserien 1987/1988
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng

Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Stanley Cup-finalen
18 maj 1988: Edmonton Oilers - Boston Bruins 2 - 1
20 maj 1988: Edmonton Oilers - Boston Bruins 4 - 2
22 maj 1988: Boston Bruins - Edmonton Oilers 3 - 6
24 maj 1988: Boston Bruins - Edmonton Oilers 3 - 3 ¤
26 maj 1988: Edmonton Oilers - Boston Bruins 6 - 3

¤ = Matchen avbruten efter 16:37 i 2:a perioden på grund av elavbrott.

Källor
 Grundserien 1987/88 på hockeydb.com
 Poängligor på hockeydb.com
 Slutspelet 1988 på hockeydb.com
 NHL.com - Säsongen 1987/1988

1987 i Kanada
1987 i USA
1988 i Kanada
1988 i USA
Ishockeysäsongen 1987/1988
1987/1988